est une expression anglo-saxone qui peut faire référence à :

 , film de  sorti en 2002 ;
 , groupe de musique anglais de rock.